Ancyra är ett släkte av insekter. Ancyra ingår i familjen Eurybrachidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar